Лехія (Львів)
 Лехія (Ґданськ)
 Лехія (Дзержонюв)
 Лехія (Томашув-Мазовецький)